Fayan (885-938) – chiński mistrz chan
 Fayan – założona przez niego szkoła chan